Ви́ктор Вале́рьевич Бро́вченко (; ) — украинский футболист, полузащитник.

Биография 
Начал профессиональную карьеру в винницкой «Ниве». Дебютировал 27 марта 1993 года в матче против «Скалы» из Стрыя. 1998 года по 1999 года выступал за венгерский клуб БВСК. Позже за московское «Торпедо-2». В 2000 году снова играл за «Ниву». После чего выступал за «Локомотив-НН», «Черноморец» (Одесса), «Металлург-Кузбасс», «Карпаты» (Львов), «Закарпатье». В 2007 году провёл один матч за китайский клуб «Ляонин Хунёнг».

Достижения 
 Победитель Первой лиги Украины: 1992/93

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Нива» Винница
Игроки ФК БВСК
Игроки ФК «Торпедо-2»
Игроки ФК «Локомотив-НН»
Игроки ФК «Новокузнецк»
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Карпаты-2»
Игроки ФК «Говерла»
Игроки ФК «Скала» Стрый (1911)
Игроки ФК «Ляонин Хувин»